Кифу — многозначное понятие.

В играх 
Кифу () — запись партии в японских интеллектуальных играх:

 Кифу — запись партии в го.
 Кифу — запись партии в сёги.

Топоним 
 Кифу — село в провинции Восточная Нуса-Тенгара Индонезии.
 Кифу () — община в уезде Киань, провинция Хатинь, Вьетнам.

Фамилия 
  (род. 1952) — румынский волейболист, бронзовый медалист летних Олимпийских игр (1980).

См. также 
 Кипу
